4114 Jasnorzewska è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,5390247 UA e da un'eccentricità di 0,2020497, inclinata di 7,32254° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato alla poetessa polacca Maria Pawlikowska-Jasnorzewska.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1982
Jasnorzewska